Ceratomysis är ett släkte av kräftdjur. Ceratomysis ingår i familjen Petalophthalmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pungräkor
Ceratomysis